

Toponymie
 Hattonville, ancienne commune française de la Meuse, aujourd'hui intégrée à Vigneulles-lès-Hattonchâtel
 Hattonville, ancienne commune française des Yvelines, aujourd'hui intégrée à Allainville

Homonymie de toponyme